Monroe City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Monroe City (Illinois)
 Monroe City (Indiana)
 Monroe City (Missouri)
 Monroe City (Texas)